El término Dionisios puede referirse a:

 Dionisio el Sabio - Pintor ruso del siglo XV.

 Dioniso - Dios del vino en la mitología clásica de Grecia.